Масловская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:
 Масловская волость — в составе Воронежской губернии
 Масловская волость — в составе Казанской губернии
 Масловская волость — в составе Курской губернии
 Масловская волость — в составе Орловской губернии
 Масловская волость — в составе Тверской губернии